Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1995 były 23 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 8 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1995 został brytyjski kierowca Colin McRae startujący samochodem Subaru Impreza 555 przed kolegą z zespołu Hiszpanem Carlosem Sainzem. Tytuł konstruktorów wygrało Subaru.

Zespół Toyoty został złapany na używaniu nielegalnych ograniczników turbo na Rajdzie Hiszpanii i na rok został wykluczony z rajdów przez FIA. Prezydent FIA Max Mosley nazwał nielegalne turbo ograniczniki "najbardziej wyrafinowanym urządzeniem, jakie kiedykolwiek widziałem w ciągu 30 lat sportów motorowych." Toyota i ich kierowcy, Juha Kankkunen, Didier Auriol i Armin Schwarz, byli również pozbawieni wszystkich punktów w mistrzostwach. Kankkunen walczył o tytuł mistrza świata kierowców. Mosley stwierdził, że "nic nie wskazuje na to, że kierowcy byli świadomi tego, co się dzieje".

Kalendarz 

W sezonie 1995 kalendarz mistrzostw świata składał się z ośmiu rajdów, było to o dwa mniej niż w rok wcześniej, zabrakło rajdów Safari, Grecji, Argentyny, Finlandii i San Remo, a doszły rajdy Szwecji, Australii i Hiszpanii. To drugi sezon obowiązywania kalendarza rotacyjnego.

Zespoły i kierowcy

Wyniki

Klasyfikacja kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 1995 zaliczane było pierwszych dziesięć miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Do końcowego wyniku liczone było siedem najlepszych startów.

Klasyfikacja zespołów 

W sezonie 1995 system punktacji producentów składał się z dwóch grup punktacji, które do siebie dodawano. Wpierw punkty dla producenta zdobywały dwa najwyżej sklasyfikowane samochody danej marki według klucza:

Dodatkowe punkty były przyznawane dla dwóch najwyżej sklasyfikowanych samochodów danej marki za zajęcie miejsca od pierwszego do dziesiątego w swojej grupie, pod warunkiem, że dany zespół znalazł się w pierwszej piętnastce w klasyfikacji generalnej, według klucza:

Była to znacząca zmiana w porównaniu do ubiegłego sezonu gdzie premiowanych było tylko pierwszych dziesięć miejsc i osiem w grupie. Ponadto punktowane były dwa najwyżej sklasyfikowane samochody danego zespołu (zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie punktowany był tylko jeden najlepszy samochód zespołu). Do klasyfikacji końcowej sezonu liczyły się do wszystkie rundy. Aby zespół zdobył tytuł mistrza świata musiał wziąć udział w co najmniej ośmiu rajdach.

Puchar kierowców samochodów produkcyjnych (Grupa N)

Do końcowej klasyfikacji brano pod uwagę siedem najlepszych startów, aby zawodnik mógł być sklasyfikowany co najmniej jeden ze startów musiał odbyć się poza Europą.

Klasyfikacja końcowa producentów w Dwulitrowym Rajdowym Pucharze Świata

Linki zewnętrzne 
  Wyniki sezonuna stronie rallybase.nl
 Wyniki sezonu na stronie eWRC.com

Przypisy 

1995 w sportach motorowych